Серге́й Вале́рьевич Афана́сьев (29.01.1987, Стерлитамак, Башкирская АССР, РСФСР, СССР) — российский спортсмен и тренер по пожарно-прикладному спорту. Лучший спортсмен МЧС России по ППС в 2011 году. Мастер спорта России международного класса. Чемпион России 2008 года, чемпион мира 2011 года в двоеборье, а также в командном зачете в составе сборной России. Был обладателем рекорда мира по двоеборью (28,62 сек.), установленного на VII чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту в Котбусе, Германия, 3—4 сентября 2011 года (в 2012 году рекорд был побит).

Спортивная карьера 

С детских лет любил спорт, занимался карате, плаванием. Когда Сергею было 11 лет — дядя Николай Захаров, который сам выступал за сборную города Стерлитамак, привел его в пожарно-прикладной спорт.

В 2000 году, в возрасте 13 лет состоялся первый старт — на зональных соревнованиях Сергей стал вторым на стометровой полосе с препятствиями и третьим в подъеме по штурмовой лестнице.

С 2001 выступает за сборную Башкортостана.

В 2004 выполнил норматив мастера спорта России.

Учился в Екатеринбурге — в Уральском институте Государственной противопожарной службы МЧС России (2004—2007). Многократный чемпион первенств учебных заведений МЧС России.

В 2007—2009 выступает в составе молодёжной сборной России по пожарно-прикладному спорту.

В 2008 в Санкт-Петербурге на летнем чемпионате России занял 1 место в беге по 100-метровой полосе с препятствиями.

В 2009 переехал в г.Уфа, начал выступать в составе сборной России по пожарно-прикладному спорту.
Стал обладателем Кубка России в дисциплине «подъем по штурмовой лестнице в окно 4-го этажа учебной башни».

В 2010 на зимнем чемпионате России в Нижнем Новгороде занял 1 место в беге по 100-метровой полосе с препятствиями.

Является многократным призёром и чемпионом как республиканских, так и всероссийских соревнований.

В 2011 году на VII чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту, проходившем в Котбусе, Германия, Сергей Афанасьев стал чемпионом в соревновании по двоеборью, с мировым рекордом — 28,62 с. А также серебряным призёром в беге по 100-метровой полосе с препятствиями. На этих же соревнованиях он установил рекорд России и три рекорда Республики Башкортостан. Выполнил норматив Мастер спорта России международного класса. Большой вклад внес в победу сборной России в общем зачете, в составе которой стал он стал чемпионом мира в командном зачете.

Из интервью про чемпионат мира 2011:

Соревнования длились три дня. В программе первого дня было торжественное открытие, затем состязания в подъеме по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа учебной башни. Причем «башня» располагалась в непривычном месте, не на стадионе, как это всегда бывает, а прямо в центре города. Оттого и ощущения были необычными — болельщики были буквально «вокруг». В основном, конечно, поддерживали немцев, но и наша группа поддержки в лице тренеров и близких старалась поднимать боевой дух спортсменов.

По итогам забегов «башни» и «стометровки» определилась тройка призёров в двоеборье, где мой результат стал лучшим. Мало того, в этот день своим результатом я установил новый мировой рекорд.

Работа 
С 2009 года проживает в г. Уфа, работает в ФГКУ «22 отряд ФПС по Республике Башкортостан» начальником караула ПЧ-9.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт VII чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту
 Профиль на сайте Центрального Спортивного Клуба МЧС России
 Интервью на сайте ufacity.info

Мастера спорта России международного класса
Выпускники Уральского института Государственной противопожарной службы МЧС России
Спортсмены Башкортостана
Спортсмены Уфы
Спортсмены Стерлитамака
Пожарные России
Участники соревнований по пожарно-прикладному спорту